Ке́йш () — латышская фамилия. Известные носители:
 Кейш, Андрис (род. 1974) — латвийский актёр.
 Кейш, Янис (род. 1992) — латвийский футболист, полузащитник.

Ке́йш — топоним.
 Кейш (остров)